Лихачо́во, Лиха́чево (, ) — назва населених пунктів у Білорусі й Росії:

Лихачово — село в Горецькому районі Могильовської області.

Лихачово — село в Устьянському районі Архангельської області.
 Лихачово — колишнє село, з 1963 року мікрорайон міста Долгопрудний Московської області.
 Лихачово — народна назва колишньої дільниці Великолихачовський Зимінського району Іркутської області.

Лихачево
 Лихачево — село в Череповецькому районі Вологодської області.
 Лихачево — село в Тихвінському районі Ленінградської області.
 Лихачево — село в Дєдовицькому районі Псковської області.
 Лихачево — село в Починківському районі Смоленської області.
 Лихачево — село в Великосільському районі Ярославської області.

Див. також 
 Лихачове — назва до 1952 року селища Первомайський Харківської області (з 1991 року — місто).
 Лихачове — залізнична станція в м. Первомайський.
 Лихачове (Ліхачове) — зникле село Нижньогірського району Республіки Крим (приблизно в 1,5 км на північ від с. Кукурудзяне)